Jurgis Karnavičius kan henvise til:

 Jurgis Karnavičius (1884-1941), litauisk komponist
 Jurgis Karnavičius (1912-2001), litauisk pianist, søn af Jurgis Karnavičius (1884-1941)
 Jurgis Karnavičius (født 1957), litauisk pianist, søn af Jurgis Karnavičius (1912-2001)